A Csen Csin jelentheti a következőket:

Chen Jin 
 Csen Csin (?–1652), kínai tábornok
 Csen Csin (1907–1998), tajvani festőnő
 Csen Csin (1964), kínai színésznő
 Csen Csin (1968), kínai informatikus
 Csen Csin (1986), kínai tollaslabdázó

Chen Qin 
 Csen Csin (1963), kínai úszó